

Étymologie 
 Mac Carthy, un patronyme.

Patronyme 

 , la liste de personnalités portant ce nom.

Toponyme 

 McCarthy, une ville d’Alaska.

Divers 
 McCarthy, groupe de rock britannique, actif du milieu des années 1980 jusqu'en 1990.
Patronyme irlandais